Plaats in Indonesië
 Tanjung Besar (Kaur Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Besar (Kedurang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Besar (Manna), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Besar (Mekakau Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra